Рохов може бити:

 Рохов (Сењица), насељено мјесто у округу Сењица, Трнавски крај, Словачка Република
 Рохов (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Рохов (Литомјержице), (чеш. Rochov) насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република